Сандански може да се отнася за:

 Сандански, град в България;
 Сандански, нос на остров Ливингстън, Антарктида;
 Яне Сандански (1872-1915), революционер;
 Янко Сандански (р. 1988), български футболист;

Вижте също 
 Яне Сандански (пояснение)